Haris est un prénom masculin d'origine arabe (حارس « garde, gardien »). C'est également un nom de famille présent surtout en Indonésie.

Personnalités 
 Haris Seferović (1992- ), footballeur international suisse.

Toponymes 
 Haris, village palestinien du gouvernorat de Salfit, en Cisjordanie ;
 Haris, village iranien de la province de Mazandéran.

Références

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom arabe
Homonymie de patronyme
Patronyme indonésien